Тес:
 то же, что тёс.
 Тес, Марион (род. 1984) — немецкая скелетонистка.
 Тес-Хем — река в Монголии и на юге Республики Тыва.